Wosch ist der Familienname bzw. Künstlername folgender Personen:

 Kathrin Wosch (* 1981), deutsche Hörfunkmoderatorin
 Tommy Wosch (* 1968), deutscher Hörfunkmoderator und Comedian